Марк Фабий Бутеон:

 Марк Фабий Бутеон Старший;
 Марк Фабий Бутеон (консул);
 Марк Фабий Бутеон (претор).